Marcel Ruotte (, Saint-Dié - ?) est un fonctionnaire français impliqué dans un trafic d'influence relatif à des nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur, ou affaire des décorations de 1926.

Biographie 
Il entre au ministère du Commerce en 1919 où il occupe les fonctions de sous-chef de bureau au service de l'expansion commerciale, chargé du personnel et du classement des dossiers de la Légion d'honneur. À ce titre, il est dans le circuit administratif des nominations et promotions à la Légion. À une époque où le plus grand nombre des décorés sont d'anciens combattants de 1914-1918, tout ce qui touche à la Légion d'honneur est un sujet très sensible pour l'opinion.

En 1926, sur dénonciation de commerçants approchés par un complice, il est entendu par la Sûreté générale. Il est accusé de vendre la Légion d'honneur pour une somme variant de  à . Au moment de son arrestation, sa fortune atteint . Le procès correctionnel intervient très rapidement et, en , Marcel Ruotte est condamné à 3 ans de prison, ramenés à 18 mois en appel. Compte tenu de la nature et de l'ampleur du trafic, la faiblesse de la peine fit écrire à la presse communiste et d'extrême droite que de puissantes personnalités politiques étaient intervenues en faveur de l'accusé. Rien ne fut prouvé et le retentissement et les conséquences politiques furent bien moindres que dans le scandale des décorations de 1887.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Scandale des décorations de 1887

Liens externes 
 
 
 

Fonctionnaire français
Affaire des décorations de 1926
Naissance en juin 1891
Naissance à Saint-Dié-des-Vosges
Date de décès non renseignée (XXe siècle)